Мечеть «Хузайфа ибн аль-Ямани» — один из первых мусульманских храмов Казани постсоветского времени, первая мечеть в жилом районе Горки. Названа в честь соратника пророка Мухаммеда Хузайфы ибн аль-Ямани (сокращённое название мечети — «Хузайфа»).

Территориальное расположение  
Мечеть «Хузайфа ибн аль-Ямани» находится в Приволжском районе Казани, в 10-м микрорайоне жилого района Горки, на улице Юлиуса Фучика, рядом с улицей Кул Гали.

Архитектура 
Мечеть построена в стиле функционализма по проекту архитектора В. Е. Белицкого и инженера А. Г. Хайрутдинова. Здание представляет собой двухэтажное кирпичное сооружение со сложнорасчленённым объёмом, увенчанное восьмигранным стрельчатым куполом, с четырёхъярусным минаретом в северной части. Основным элементом оштукатуренных фасадов являются удлинённые стрельчатые окна, часть из них спаренные. Южный фасад со стороны михраба фланкирован выступами стен.

Здание мечети имеет раздельные входы: для мужчин — с северной стороны, для женщин — с восточной. На втором этаже под куполом находится молельный зал для мужчин с четырьмя квадратными в сечении колоннами, несущими восьмигранный купольный барабан со стрельчатыми окнами. Молельный зал для женщин расположен на первом этаже. Там же находятся комнаты для омовений и другие помещения. Цокольный этаж предназначен для служебных помещений.

История 
Мусульманский приход возник в 10-м микрорайоне Горок в 1988 году и изначально назывался «Сəлам нуры». Позже он был назван в честь средневекового поэта Кул Гали, но с появлением мечети (1997) стал называться «Хузайфа ибн аль-Ямани».

Строительство мечети 
Мечеть «Хузайфа ибн аль-Ямани» была построена в 1996—1997 годах строительной организацией «Казгражданпромстрой», директором которой в то время был И. А. Сахибуллин. Финансировали строительство спонсоры из Объединённых Арабских Эмиратов, по предложению которых мечеть и получила своё название.

См. также 
 Горки (Казань)

Примечания

Литература 
 
 

Культовые сооружения, построенные в 1997 году в России
Достопримечательности Казани
Приволжский район Казани